Ben Breac kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beinn Bhreac (Highland), Skottland, 
 Beinn Bhreac (Argyll and Bute), Skottland,